Émile Robert peut faire référence à :
 Émile Robert (1839-1927), ingénieur français ;
 Émile Robert (1860-1924), ferronnier d'art français ;
 Émile Robert (1880-1955), architecte français :
 Émile Robert (1921-2022), footballeur français.